Questa è stata la prima edizione del torneo.

In finale Orlando Luz e Oleksandr Nedovjesov hanno sconfitto Denys Molčanov e Serhij Stachovs'kyj con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Orlando Luz /  Oleksandr Nedovjesov (campioni)
  Denys Molčanov /  Serhij Stachovs'kyj (finale)

  Ruben Gonzales /  Hunter Johnson (semifinale) 
  Jonathan Eysseric /  Quentin Halys (semifinale)

Wildcard 

  Aleksandr Braynin /  Georgii Kravchenko (primo turno)

  Danylo Kalenichenko /  Nikita Mashtakov (primo turno)

Alternate 

  Yan Bondarevskiy /  Oleg Prihodko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kyiv Open 2021